Alessio Comneno – coimperatore dell'impero bizantino
Alessio I Comneno – imperatore bizantino